IFPI Israel National Group é uma empresa oficial das gravadoras musicais de Israel. É associada ao IFPI.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Ligações externas 
 

Empresas da música
Membros da IFPI